Die Liste der Monuments historiques in Cramchaban führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Cramchaban auf.

Liste der Objekte 
Zum Verständnis siehe: Kirchenausstattung

|}

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Charente-Maritime. Flohic Editions, Band 1, Paris 2002, ISBN 2-84234-129-5, S. 202.

Weblinks 

 Monuments historiques (Objekte) in Cramchaban in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

Cramchaban